Liskovac je lahko:
 Liskovac, Bosanska Gradiška (Bosna in Hercegovina)
 Liskovac, Cazin (Bosna in Hercegovina)